Turkiska supercupen kan avse:
Turkiska supercupen (fotboll) - fotbollstävling för herrar
Turkiska supercupen (volleyboll, damer) - volleybolltävling för damer
Turkiska supercupen (volleyboll, herrar) - volleybolltävling för herrar